Schafwiesengraben ist ein Gewässername:

 Schafwiesengraben (Bibart), linker Zufluss der Bibart bei Altmannshausen, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schafwiesengraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars nach dem Flughafen Schwenningen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg